ТОР — многозначная аббревиатура:
 ТОР — текущий отцепочный ремонт
 ТОР — теоретические основы радиотехники
 ТОР — территориальная организация Росприродсоюза
 ТОР — территориальное объединение работодателей
 ТОР — территория опережающего развития
 ТОР, или ТОиР — техническое обслуживание и ремонт
 ТОР — технология образовательных ресурсов
 ТОР — типовое отраслевое решение
 ТОР — Туапсинский оборонительный район
 ТОР — тубус с обтуратором ректальный
 ТОР — турбина объёмного расширения

См. также 
  (значения)
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей